Байдаковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Байдаковка — село в Альшеевском районе Республики Башкортостан.

Украина 
 Байдаковка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.